Tamba (provincie), een voormalige provincie van Japan
 Tamba (Hyogo), een stad in Japan in de prefectuur Hyōgo
 Tamba (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
 Tamba (Estland), een plaats in Estland
 Tamba (geslacht), een geslacht van vlinders
 Tamba (stripverhaal), een reeks stripverhalen van tekenaar Mozart Couto, Júlio Braz en  Piet de Lombaerde